Minderjährig steht für
Minderjährigkeit, juristischer Begriff
Filmtitel:
Die Minderjährige - Zu jung fürs Leben (1921)
§ 182 minderjährig (1927)
Minderjährige, „Asphalt (1951)“
Noch minderjährig bzw. Die Minderjährigen, „Unter Achtzehn“ (1957) 
Wegen Verführung Minderjähriger (1960)
Aus dem Tagebuch eines Minderjährigen, (1965) (TV-Serie)
weiteres
Der Minderjährige W., Novelle von Juri Tynjanow (1933)
Siehe auch:
Mutterschaft Minderjähriger
Prostitution Minderjähriger